Als Weltmeisterschaft 1976 oder WM 1976 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1976 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1976, siehe Olympische Winterspiele 1976/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1976
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1976
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1976
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1976
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1976
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1976
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1976
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1975/76
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1976/77
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1976
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1976
 Faustball-Weltmeisterschaft 1976
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1976
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1976, siehe Olympische Sommerspiele 1976/Gewichtheben
 Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1976
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1976
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1976, siehe Olympische Winterspiele 1976/Ski Nordisch
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1976
 Rallye-Weltmeisterschaft 1976
 Ruder-Weltmeisterschaften 1976
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1976
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1976
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1976
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1976
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1976
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1976

!
Weltmeisterschaften nach Jahr